Apanasenko je priimek več oseb:
 Josif Rodionovič Apanasenko, sovjetski general
 Inna Apanasenko, umetnica
 Grigori Apanasenko, francoski fizik